Cornelia Behm (née en 1945), femme politique allemande ;
 Donald Behm (né en 1945), lutteur américain ;
 Eduard Behm (1862-1946), pianiste et compositeur allemand ;
 Jérémy Behm, écrivain français de roman policier ;
 Marc Behm (1925-2007), écrivain et scénariste américain ;
 Margarete Behm (1860-1929) politicienne allemande ;
 Martin Behm (1557-1622), pasteur allemand et auteur de cantiques.
 Jean-Jacques Behm (né en 1942), athlète français.

Autres 
 Le canal Behm est un fjord du sud-ouest de l'Alaska aux États-Unis.